Ди () — река в США, протекающая в штате Орегон.

Правительством штата называется самой короткой рекой в мире. Её длина приблизительно 36 метров. Она течёт из озера Девил-Лейк в Тихий океан, полностью в черте города Линкольн-Сити.

Река Ро в штате Монтана также претендует на звание самой короткой, как и Репруа — река в Абхазии, её длина 18 метров.

Примечания 

Реки, впадающие в Тихий океан (Северная Америка)
Реки Орегона
География округа Линкольн (Орегон)